es el nombre de varios barrios de Japón.

Minami-ku (Fukuoka)
Minami-ku (Hamamatsu)
Minami-ku (Hiroshima)
Minami-ku (Kioto)
Minami-ku (Nagoya)
Minami-ku (Niigata)
Minami-ku (Saitama)
Minami-ku (Sakai)
Minami-ku (Sapporo)
Minami-ku (Yokohama)
Minami-ku (Okayama)
Minami-ku (Sagamihara)